Martin Grüning ist der Name folgender Personen:

* Martin Grüning (Ingenieur) (1869–1932), deutscher Bauingenieur
 Martin Grüning (Autor) (* 1962), deutscher Leichtathlet und Journalist